Bärenbach ist ein Ortsname:
 Bärenbach (Bruchweiler-Bärenbach),  Ortsteil der Gemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (bei Idar-Oberstein), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Oppenau), Zinken in der Stadt Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Salach), Weiler der Gemeinde Salach im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Urbach), Weiler der Gemeinde Urbach im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Bärenbach und dessen Diminutiv Bärenbächle sind Gewässernamen:

in Deutschland:
 Äußerer Bärenbach – siehe unten → Bärenbach (Saußbach)

 Bärenbach, oberster Laufabschnitt bis Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen der Ach, rechter Zufluss der Ammer bei Oberhausen, Landkreis Weilheim-Schongau, beide Orte in Bayern
 Bärenbach (Aschbach), rechter Zufluss des Aschbachs (zur Moosalbe) bei Espensteig, Stadtteil Hohenecken, kreisfreies Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Auersbach), rechter Zufluss des Auersbachs (zur Totenalb) nahe bachabseits liegendem Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Benfe), linker Zufluss der Benfe vor Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Bärenbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler nahe Buch, Stadtteil Sulzdorf, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Dillerbach), linker Zufluss des Dillerbachs (Otterbach, Grundbach) in Sohren, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Edersee), rechter Zufluss des Edersees (Eder) nahe Asel (Vöhl)-Süd, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Bärenbach (Eherieder Mühlbach), linker Zufluss des Eherieder Mühlbachs (zum Repperndorfer Mühlbach, zum Main) bei Kaltensondheim, Gemeinde Biebelried, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bärenbach (Emscher) – siehe unten → Unterer Bärenbach
 Bärenbach (Flöha), rechter Zufluss der Flöha in Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Bärenbach (Furlbach), linker Zufluss des Furlbachs nahe Stukenbrock-Senne, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Bärenbach (Geigerlochbächle), rechter Zufluss des Geigerlochbächles (zum Mühlenbach; zur Kinzig) beim Kellerseppenhof (Mühlenbach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Heinzenbach), rechter Zufluss des Heinzenbachs (zum Simmerbach) nahe Rödern, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Innerer Bärenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Inneren Bärenbach, siehe unten → Bärenbach-Saußbach, bis nahe Annathal, Gemeinde Mauth, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Bärenbach (Krumm), rechter Zufluss der Krumm (Fluss) vor Eislingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Langenau) – zwei Oberläufe der Langenau (zur Tettau, zur Haßlach) bis nahe Kehlbach, Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern:
 Großer Bärenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf
 Kleiner Bärenbach, linker Nebenstrang-Oberlauf
 Bärenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Lippisbachs (zur Kander) bei Käsacker, Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Bärenbach oder eher Bärnbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold vor Erzgrube, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Nahe) – zwei Zuflüsse der Nahe im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Bärenbach oder Hachenbach (Nahe), mit Abschnittsnamensfolge Hachenbach → Großbach → Bärenbach, rechter Zufluss nach Bärenbach (bei Idar-Oberstein)
 Bärenbach (Nahe, Kirn-Sulzbach), rechter Zufluss gegenüber Kirn-Sulzbach (Kirn)
 Bärenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Ziegelhausen (Heidelberg), Baden-Württemberg
 Bärenbach (Neufnach), linker Zufluss der Neufnach an der Gemeindegrenze von Langenneufnach zum Dorf Wollmetshofen von Markt Fischach, beide im Landkreis Augsburg, Bayern
 Bärenbach (Rambach), rechter Zufluss des Rambachs (zum Aschbach) nach Hoheneck-Espensteig (Kaiserslautern), Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Lauter) nach dem Unteren Stollenhof von Rechberg (Schwäbisch Gmünd) (Schwäbisch Gmünd), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems nach Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bärenbach (Rench) – siehe unten → Bärenbächle
 Bärenbach (Saußbach) – zwei Zuflüsse des Saußbach (Wolfsteiner Ohe) in und bei der Gemeinde Mauth, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern; flussabwärts:
 Innerer Bärenbach, linker Zufluss auf dem noch Saußwasser genannten Abschnitt bei Annathal
 Äußerer Bärenbach, linker Zufluss gleich danach Namenswechsel zu Saußbach bei Bärnbachruhe
 Bärenbach (Schwollbach), rechter Zufluss des Schwollbachs weit vor Kronweiler, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Teichwiesenbach), rechter Zufluss des Teichwiesenbachs (zum Netzebach; zur Klein) in Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Bärenbach (Tiergartenbach), rechter Zufluss des Tiergartenbachs (Kandelbach) (zum Olewiger Bach; Altbach oder Oleigenbach) gegenüber dem Brubacher Hof von Trier-Mariahof (Trier), Rheinland-Pfalz
 Bärenbach (Triebwerkkanal), linker Zufluss des Triebwerkkanals (zum Mörnbach oder der Mörn) aus Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Bärenbach (Trogenbach), linker Zufluss des Trogenbachs (zur Loquitz) vor Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Bärenbach (Wolfsbach), linker Zufluss des Wolfsbachs (Großer Wolfsbach) vor Zorge (Walkenried), Landkreis Göttingen, Niedersachsen

 Bärenbächle, linker Zufluss der Rench in Ramsbach (Oppenau), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Großer Bärenbach – siehe oben → Bärenbach (Langenau)
 Innerer Bärenbach – siehe oben → Bärenbach (Saußbach)
 Kleiner Bärenbach – siehe oben → Bärenbach (Langenau)
 Unterer Bärenbach, rechter Zufluss der Emscher nach dem Stadtteil König Ludwig von Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Bärenbach (Eichgraben), rechter Zufluss des Eichgrabens bei Bernreith, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Bärenbach (Inn), linker Zufluss des Inns, bei Fritzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Bärenbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach bei Kleinkainach, Gemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Bärenbach (Niederalplbach), rechter Zufluss des Niederalplbachs bei Niederalpl, Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Bärenbach oder Bärnbach (Salza), rechter Zufluss der Salza, nahe Wildalpen, am Türnach-Massiv (Ybbstaler Alpen), Steiermark
 Bärenbach (Teigitsch), rechter Zufluss der Teigitsch bei zwischen Pack und Hirschegg-Rein, Gemeinde Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Bärengraben
 Bärenklinge
 Bärnbach
 Berenbach
 Bernbach